Иван Стеблин-Каменский: Стеблин-Каменский, Иван Георгиевич (1887—1930) — протоиерей, причислен к лику святых.
 Стеблин-Каменский, Иван Михайлович (1945—2018) — лингвист и переводчик, востоковед, академик РАН (2003), сын Михаила Ивановича Стеблина-Каменского.